Çiftlik (district), een Turks district in de provincie Niğde
 Çiftlik (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çiftlik